Marsa può riferirsi a:

 Marsa, comune della Francia
 Marsa, municipalità di Malta
 Mârșa, comune della Romania
 La Marsa, municipalità della Tunisia
 Marsa, opera in due atti di Carlo Coccia